Бай (від баяти — «говорити», в тому числі «замовляти») — в різні часи й в різних місцевостях цим словом могли позначатись як людина, що робить замовляння, нашіптування (тж. баїля) так і саме замовляння.
 Бай — Назва одного з бенкетів у гірських селах Коломийщини. У народі кажуть: «були набутки й баї» («робити бай», «баюватисі»).
 Бай — великий землевласник або власник худоби у Середній Азії та деяких інших регіонах до радянських часів.

Особи 
 Наталі Бай — французька акторка.
 Бай Юрій Олександрович (* 1944) — український композитор та педагог, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України.
 Бай Олег Сергійович (* 1944) — український дипломат.
Бай Любов Тимофіївна(12.12.1943-23.11.2015) - майстриня петриківського розпису.

Примітки